Robert Goddard (1882-1945) – amerykański konstruktor i wynalazca lotniczy, pionier techniki rakietowej i astronautyki
 Robert Goddard (ur. 1954) – brytyjski pisarz